Эмануэле Калькетти (; род. 2 февраля 1981, Сансеполькро, Италия) — раллийный штурман, победитель Кубка ФИА для автомобилей с альтернативными источниками энергии 2012 года.

Биография 
Участник Кубка ФИА для автомобилей с альтернативными источниками энергии c 2010 года вместе с пилотом Гуидо Гуэррини. В 2012 году ездил на Alfa Romeo MiTo. Стал победителем кубка, благодаря победе в Афинах и вторым местам в Монреале и Белграде.

В 2019 году вместе с Гуидо Гуэррини участвовал в Кубке ФИА по е-ралли на Audi e-tron. Тосканский экипаж победил в Швейцарии (Rallye du Chablais), ещё шесть раз занял место на подиуме и завершил турнир на третьем месте среди пилотов и штурманов и на первом среди конструкторов.

Калькетти является журналистом и с 2008 года стал членом городского совета в Сансеполькро. В 2011 году они с Гуидо Гуэррини написали книгу путешествия Via Stalingrado (Сталинградская улица).

Библиография 
 Калькетти, Э., Гуэррини, Г., Via Stalingrado  — Città di Castello, Petruzzi, 2011, С. 216. ISBN 978-88-89797-31-0.
 Калькетти, Э., Socialismo lunare . 70 ore nel futuro — Fuorionda, 2013, C. 180. ISBN 978-88-97426-42-4.
 Калькетти, Э., Siberia . Гуэррини, Г., Eurasia. Dall'Atlantico al Pacifico con il gas naturale — Sansepolcro, 2018, ISBN 978-88-94407-60-0.

Примечания 

Муниципальные депутаты Италии
Родившиеся 2 февраля
Родившиеся в 1981 году
Автогонщики Италии